U80 ou U-80 peut faire référence à :
 Agents résistant à la pénicilline et apparentés, d'après la classification internationale des maladies ;
 Antiprisme pentagrammique croisé (U80), un antiprisme non-convexe ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres